Монастырь Святой Троицы (Вильнюс) — бывший базилианский монастырь в Вильнюсе
 Монастырь Святой Троицы (Ханья) — монастырь Критской православной церкви
 Монастырь Святой Троицы (Хеврон)
 Монастырь Святой Троицы (Хейбелиада) — ставропигиальный монастырь Константинопольской православной церкви.
 Монастырь Святой Троицы (Метеора)

См. также 
 Троицкий монастырь